Austria:
 Hirschegg – miejscowość w gminie Hirschegg-Pack w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg
 Hirschegg – miejscowość w gminie Mittelberg w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja
 Hirschegg-Pack – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg